
Termin -{UAC}- ima više značenja.

 Genetički kod za tirozin
 Ujedinjena afrička kompanija, britanska kompanija u zapadnoj Africi